Złotniki Kujawskie – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie
 Złotniki Kujawskie – gmina wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim
 Złotniki Kujawskie – dawna gromada
 Złotniki Kujawskie – stacja kolejowa w Złotnikach Kujawskich, w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz też 
 Dekanat złotnicki, Gmina Złotniki, Gromada Złotniki